

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Blech – część miasta Dukla
 Blech – część miasta Kołaczyce
 Blech – część wsi Filipowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Blech – część wsi Sułoszowa w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Blech – część wsi Tokarnia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Blech – część wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Blech – część wsi Nawsie Kołaczyckie w woj. podkarpackiem, w pow. jasielskim, w gminie Kołaczyce

Zobacz też 
 Blich